Батрак:
 Батрак — наёмный работник в сельском хозяйстве дореволюционной и Советской России.

Топонимы 
 Батрак — село в Бакалинском районе Башкортостана.
 Батрак — село в Каменском районе Пензенской области.
 Батраки — старое название города Октябрьск в Самарской области.

Фамилия 
 Батрак, Артём Андреевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Батрак, Наталья Николаевна (род. 1959) — российская и украинская актриса.
 Батрак, Иван (1892—1938) — русский советский поэт-баснописец.
 Батрак, Сергей Владимирович (род. 1971) — российский актёр, поэт и музыкант.